Il toponimo Río Cuarto può riferirsi a diverse località:

Dipartimento di Río Cuarto, dipartimento dell'Argentina
Río Cuarto, città dell'Argentina nella provincia di Córdoba
Río Cuarto, distretto della Costa Rica nel cantone di Grecia